Špína může být:

 nečistota (např. bláto, prach, smetí, skvrna)
 nečestné nebo podlé chování nebo osoba s takovým chováním

v kultuře
 Špína – česko-slovenský film režisérky Terezy Nvotové (2017)
Špína – americký film (2005)
 „Špína“ – píseň Karla Plíhala
 „Poník Špína“ – píseň Hany Zagorové (1994)
 The Wire – Špína Baltimoru – americký televizní seriál z produkce HBO (2002–2008)
 Všechna špína světa – novela Gabriela Garcíi Márqueze (1955)

osoby
 Michal Špína (* 1985) – český komparatista, překladatel a hudebník
 MC Špína (* 1957) – český MC

fiktivní postavy
 Špína – chudý student filozofie z románu Aloise Jiráska Filosofská historie
 Špína – postava z divadelního muzikálu Angelika

Související články 
 Spina (rozcestník)

Externí odkazy